Сан Фернандо има више значења:
 Сан Фернандо
 Сан Фернандо (Тексас)
 Сан Фернандо (Калифорнија)